Андре́й Королёв:
 Королёв, Андрей Александрович (1944—1999) — российский лингвист, кельтолог.
 Королёв, Андрей Андреевич (1911—1993) — советский учёный в области прокатного производства и обработки металлов давлением.
 Королёв, Андрей Викторович (род. 1970) — советский и российский хоккеист. Тренер.
 Королёв, Андрей Геннадьевич (род. 1966) — советский и российский рок-музыкант, клавишник группы «Алиса» (1989—1993), священник.
 Королёв, Андрей Юрьевич (род. 1976) — российский путешественник.